El Mont d'Espirà és una muntanya de 458 metres que es troba al límit de les comunes rosselloneses d'Espirà de l'Aglí i de Vingrau, a la Catalunya del Nord.

Està situat a l'extrem nord de la comuna d'Espirà de l'Aglí, damunt del termenal amb la de Vingrau. És el punt culminant de la Serra d'Espirà.

Referències 

Espirà de l'Aglí
Geografia de Vingrau
Muntanyes del Rosselló